

Abbreviazioni 
 PWD – Personal Defense Weapon

Codici 
 PWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Plentywood Sherwood (Stati Uniti)

Informatica 
 PWD – abbreviazione di password
 pwd  – comando dei sistemi Unix e Unix-like che mostra il percorso della directory in cui si trova l'utente che lo lancia